Paroligembia är ett släkte av insekter. Paroligembia ingår i familjen Teratembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Paroligembia